Алан Озориу да Коста Силва (); 19 сентября 1979) — бразильский футболист, полузащитник.

Биография 
Родился 19 сентября 1979 года в городе Салвадоре. Воспитанник футбольной школы «Ипатинга». Взрослую футбольную карьеру начал в 2000 году в основной команде этого клуба, проведя там один сезон, однако за основную команду в чемпионате так и не дебютировал.

В 2001 году перешёл в португальский «Маритиму». В этом клубе провел следующие четыре сезона своей игровой карьеры. Большинство времени, проведенного в составе «Маритиму», был основным игроком команды.

Летом 2005 года заключил контракт с «Порту», ​​в составе которого провел следующие два года своей карьеры, став двукратным чемпионатом Португалии и по одному разу выиграв кубкок и суперкубок страны. В течение сезона 2007-08 годов на правах аренды защищал цвета «Витории (Гимарайнш)».

К составу «Браги» присоединился в 2008 году. В составе клуба становился серебряным призёром чемпионата и финалистом Лиги Европы. В 2013 году забил единственный мяч в финале Кубка португальской лиги, тем самым Алан помог клубу выиграть свой первый с 1966 года трофей.

Достижения 
 Чемпион Португалии (2): 2005/06, 2006/07
 Обладатель Кубка Португалии (2): 2005/06, 2015/16
 Обладатель Суперкубка Португалии (1): 2006
 Обладатель Кубка португальской лиги (1): 2012/13
 Финалист Кубка португальской лиги (1): 2016/17

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Ипатинга»
Игроки ФК «Маритиму»
Игроки ФК «Порту»
Игроки ФК «Витория» Гимарайнш
Игроки ФК «Брага»